Union é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Union (Arkansas)
 Condado de Union (Carolina do Norte)
 Condado de Union (Carolina do Sul)
 Condado de Union (Dakota do Sul)
 Condado de Union (Flórida)
 Condado de Union (Geórgia)
 Condado de Union (Illinois)
 Condado de Union (Indiana)
 Condado de Union (Iowa)
 Condado de Union (Kentucky)
 Condado de Union (Mississippi)
 Condado de Union (Nova Jérsei)
 Condado de Union (Novo México)
 Condado de Union (Ohio)
 Condado de Union (Oregon)
 Condado de Union (Pensilvânia)
 Condado de Union (Tennessee)

Desambiguações de topônimos